Stary Cieszyn – wieś w woj. warmińsko-mazurskim
 Stary Cieszyn (Cieszynisko) – słowiańskie grodzisko plemienia Golęszyców w okolicach Cieszyna